Бурундуки — ссавці родини Вивіркові ряду Гризунів

Бурундуки — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Бурундуки — присілок, Орічівський район, Кіровська область